Blau-Gelb steht für:

 SV Blau-Gelb Berlin, Sportverein aus Berlin
 Blau-Gelb Hosena, Sportverein aus Hosena, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg